Реннінген () — місто в Німеччині, в землі Баден-Вюртемберг.
 Ларс Реннінген (норв. Lars Rønningen; нар. 24 листопада 1965(19651124), Осло) — норвезький борець греко-римського стилю.
 Йон Реннінген (норв. Jon Rønningen; нар. 28 листопада 1962(19621128), Осло) — норвезький борець греко-римського стилю.